Крупка Віктор Петрович (нар. 1976) — український письменник і літературознавець
 Крупка Іван Корнійович (1915 — ?) — радянський діяч, секретар Харківського обласного комітету КПУ
 Крупка Назар Олександрович (1980—2016) — військовослужбовець АТО, солдат, кулеметник, 24-й окремий штурмовий батальйон «Айдар». Нагороджений орденом «За мужність» III ступеня (посмертно).

Див. також 
 Крупко